Stradbally kan syfta på följande platser:

Irland 

 Stradbally, ort, Leinster, Laois, 
 Stradbally (ort i Irland, Munster), Waterford, 

Robotskapade Irlandförgreningar